Ар (русское обозначение: а; международное: а; из  от  «площадь, поверхность», разг. со́тка) — внесистемная единица измерения площади, равная площади квадрата со стороной 10 м. Используется в земледелии для измерения площадей участков. Известна также как «сотка» (то есть 100 м² или ¹/100 гектара). Кратной по отношению к ару единицей является гектар.

 1 а = 100 м² = 0,01 га

В Российской Федерации ар допущен к использованию в качестве внесистемной единицы без ограничения срока действия допуска. Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ) в своих рекомендациях относит ар к единицам измерения, «которые могут временно применяться до даты, установленной национальными предписаниями, но которые не должны вводиться, если они не используются».

К кратным по отношению к ару единицам площади, кроме гектара, относятся декары, или дунамы, равные 10 арам, и тайский рай, равный 16 арам. К дольным единицам относится сантиар.

Кратные и дольные единицы

История 
Ар был установлен в качестве официальной меры площади Французской республики в законе от 18 жерминаля III года Республики (7 апреля 1795 года). В этом же законе было введено и само слово «ар» от  и , в значении «площадь, поверхность, участок, поле, пустырь».

См. также 
 Гектар
 Сантиар
 Акр
 Дунам

Примечания

Ссылки 

 
 1 ар (сотка) соответствует … (таблица коэффициентов)

Единицы измерения площади